Ledizione 1972-73 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpesti Dózsa, che conquista il suo quattordicesimo titolo, il quinto consecutivo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Bene dell'Újpesti Dózsa con 23 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Újpesti Dózsa campione d'Ungheria 1972-73.
 Diósgyőri VTK e Komlói Bányász retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1973-1974: Újpesti Dózsa qualificato.
 Coppa UEFA 1973-1974: FTC e Bp. Honvéd qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
Campionato ungherese di calcio